Микко Минккинен (; род. 23 мая 1984 года, Вантаа, Финляндия) — финский фигурист, победитель национального чемпионата 2008 года, чемпион Финляндии среди юниоров 2002 года. 

Победа на национальном чемпионате 2008 позволила ему принять участие на чемпионате Европы в Загребе, где он, выступая во второй по счету разминке, в связи с падением на одном из прыжков занял 9-ю текущую позицию и 28 место в короткой программе с суммой баллов 44.66, а также на чемпионате мира в Гётеборге, где он занял 31-е место несмотря на относительно удачное выступление. Тем не менее, на этом соревновании он побил свой личный рекорд в короткой программе, набрав 47.15 балла.

Не в силах соперничать на национальных чемпионатах с восьмикратным чемпионом Финляндии и бесспорным лидером финской сборной Ари-Пеккой Нурменкари, в настоящее время Микко Минккинен не принимает участия в любительских соревнованиях.

Микко Минккинен увлекается бильярдом и французской кухней.

Спортивные достижения 

Фигуристы Финляндии